José Gregorio Correa Albano (Santiago, 12 de marzo de 1838-Ibíd, 1 de agosto de 1905) fue un agricultor y político chileno, miembro del Partido Conservador. Se desempeñó como diputado por Talca entre 1891 y 1894.

Familia, estudios y actividades agrícolas 
Nació en Santiago de Chile en 1838, hijo del agricultor Tomás Bonifacio Isidro Correa Corbalán, hacendado en Lontué, y de María Jesús de los Dolores Albano Vergara. Bonifacio, uno de sus hermanos, se desempeñó también como diputado entre 1873 y 1876. Fue tío de Guillermo Correa Vergara y Luis Correa Vergara, quienes fueron regidor y alcalde de Rancagua, y ministro de Agricultura, Industria y Colonización durante la vicepresidencia de Luis Barros Borgoño, respectivamente. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago entre 1852 y 1860.

Se dedicó a la agricultura, siendo propietario de varios fundos, entre ellos el Yungay, San Pedro, Terrenos, Lontué, El Álamo, Parral, Pirigüinco, Los Maitenes, Las Acacias, Santa Cruz de Marruecos (hoy Padre Hurtado) y Bultro, todos en ciudades entre Aconcagua y Cauquenes. Por otra parte, fundó en 1865, junto con a sus hermanos Bonifacio y Vicente, la viña San Pedro.

El fundo San Pedro, ubicado hacia la costa de Melipilla, fue el primero destinado al mercado vitivinícola en este valle, además fue donde vivió hasta su fallecimiento.

Actividades políticas 

En el ámbito político, militó en las filas del Partido Conservador. En las elecciones parlamentarias de 1891, se postuló como candidato a diputado por Talca, Curepto y Lontué, resultando electo para el período legislativo 1891-1894. En su gestión integró la Comisión Permanente de Negocios Eclesiásticos.

Siendo miembro del directorio general de su colectividad, falleció en Santiago el 1 de agosto de 1905.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio con Delia Ovalle Barros, nacida por 1841, y fallecida el 3 de octubre de 1932 (hija de Pedro Ovalle Errázuriz y de Pabla Barros Gandarillas). Con su cónyuge tuvo díez hijos, entre ellos: Pedro Correa Ovalle (casado con María Luisa Ugarte Ovalle); Elías Correa Ovalle (casado con María Paulina Ovalle Vicuña); María Mercedes Correa Ovalle (casada con Tomás Marchant Blanlot); Gregorio Correa Ovalle (casado con Manuela Vial Carvallo, hija del político Macario Vial Guzmán y de Rita Carvallo Ureta); Delia Correa Ovalle (casada con Luis Vial Infante); Samuel Correa Ovalle (casado con Berta Quesney Mackenna); Salvador Correa Ovalle (casado con Inés Larraín Prieto).

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 
 

Nacidos en Santiago de Chile
Fallecidos en Santiago de Chile
Alumnado del Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago
Conservadores de Chile
Diputados de Chile en el siglo XIX
Políticos de Chile
Agricultores de Chile